Спектра́льная пло́тность излуче́ния — термин в фотометрии и теории электромагнитных волн, под которым, в зависимости от контекста, может пониматься одна из следующих физических величин:
 спектральная объёмная плотность энергии излучения, то есть характеристика области пространства, в которой наличествует электромагнитное излучение. Такая величина рассчитывается как
  (вариант: ),
 где  — энергия,  — объём,  — частота (Гц) и  — длина волны излучения;
 спектральная поверхностная плотность мощности излучения (также: спектральная излучательная или испускательная способность), то есть характеристика излучающей поверхности рассматриваемого тела. Эта величина определяется как 
  (вариант: ),
 где  — мощность, а  — площадь излучателя. 

Усреднение производится по достаточно большому промежутку времени. Форма кривых спектральной плотности как функции частоты (длины волны) в паре  и  (или  и ) одинакова. Величина  () на расстоянии от излучателя порядка его линейных размеров и ближе связана с  () соотношением , где  — скорость света. Ниже для определённости рассматривается . 

Общепринятых буквенных обозначений для обсуждаемых величин нет, однако принято вводить дополнительный значок, указывающий на аргумент, по которому берётся интервал и от которого зависит спектральная плотность:  или . 

Смотря по тому, частота или же длина волны выбрана в качестве аргумента, спектральная плотность излучения  в СИ будет измеряться в (Вт/м2)/Гц или в (Вт/м2)/м. Аналогично для : в (Дж/м3)/Гц или в (Дж/м3)/м.

Поскольку частота и длина волны связаны как , переход от  к  осуществляется через
 . 

Обычно (см. примеры на рисунке) энергия излучения неравномерно распределена по волнам различных длин. Поэтому спектральная плотность излучения сложным образом зависит от выбранного аргумента (в данном примере — длины волны).  

Для некоторых типов источников излучения их спектральная плотность известна из фундаментальных принципов. Так, для абсолютно чёрного тела
 ,
где  — температура, а  — постоянная Планка. Спектр лампы накаливания (левая часть рисунка) в видимой области достаточно хорошо описывается этими формулами.

Полная интенсивность излучения (без слова «спектральная») получается путём интегрирования  по выбранному аргументу.

Источники 

 Спектральная плотность излучения в классической электродинамике — А. И. Ахиезер, Н. Ф. Шульга, ИЗЛУЧЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ В МОНОКРИСТАЛЛАХ, пункт «Спектральная плотность излучения в классической электродинамике».

Спектроскопия